L'île Bethell peut désigner :
 L'Île Bethell dans les îles Kerguelen
 L'Île Bethell dans les Bermudes

Voir aussi